David Pegg je lahko:
Dave Pegg, angleški glasbenik, rojen 1947
David Pegg, angleški nogometaš, žrtev münchenske letalske nesreče, 1935–1958
David Pegg (fizik), avstralski fizik in univerzitetni profesor